Лешница може да се отнася за:

 Лешница, резерват в землището на село Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора, България
 Лешница, село в област Благоевград, България;
 Лешница, село в област Ловеч, България;
 Лешница, село в община Гостивар, Република Македония;
 Лешница, село в община Кичево, Република Македония;
 Лешница, село в община Поградец, Албания.
 Лешница, река в община Казанлък, област Стара Загора, България;
 Лешница, река в Полша;
 Лешница, село в община Ормож, Словения.

 Вижте също
 Елешница, село в Област Благоевград, България, чието алтернативно име е Лешница;
 Ляшница, бивше село в област Благоевград, България;
 Обел, село в област Благоевград, чието име до 1960 г. е Лешница.